15-й чемпионат Украины по футболу был разыгран с 12 июля 2005 года по 10 мая 2006 года. Победителем стал донецкий «Шахтёр».

Обзор 
В сезоне 2005/2006 за чемпионство уже традиционно боролись киевское «Динамо» и донецкий «Шахтёр». Противостояние двух грандов украинского футбола закончилось равенством их очков. Согласно регламенту в таких случаях должен был проводится «золотой матч», который состоялся 14 мая 2006 года, на стадионе «Металлург», в г. Кривой Рог. Победу в матче, в котором решалась судьба золотых наград, одержал Шахтёр. Третье место неожиданно занял одесский «Черноморец».

По результатам сезона в высшую лигу вернулись львовские «Карпаты» и, после 10-летнего перерыва, луганская «Заря». Элитный дивизион покинули луцкая «Волынь» и ужгородское «Закарпатье».

Участники 

До начала сезона команда «Ворскла» носила название «Ворскла-Нефтегаз», а футбольный клуб «Харьков» — «Арсенал»

Региональное распределение

Составы

Результаты

Итоговая таблица 

|
|

|

|
|
|
|
|
|

|}

Лидеры по турам

«Золотой матч»

Лучшие бомбардиры

Арбитры

Статистика чемпионата

Общая статистика

Посещаемость

Наиболее посещаемый матч

Наименее посещаемый матч

Примечания

Ссылки 
 Высшая лига 2005/2006 на официальном сайте ФФУ
 Высшая лига 2005/2006 на сайте «Украинский футбол от Алексея Кобызева»
 Высшая лига 2005/2006 на сайте «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»
 Чемпионат 2005/2006 на сайте RSSSF
 Чемпионат 2005/2006 на wildstat.ru
 Сезон 2005/2006 на allplayers.in.ua
 Статистика высшей лиги 2005/2006 на stat-football.com

2005/2006
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006
Футбол на Украине в сезоне 2005/2006